Чемпионат Европы по кёрлингу 2012 года состоялся в Карлстаде (Швеция) с 7 по 15 декабря.

Восемь сильнейших мужских команд стали участниками квалификационного турнира чемпионата мира 2013 в канадской Виктории. Шесть женских команд стали участницами квалификации чемпионата мира в Риге, поскольку Латвия уже отобралась туда в качестве принимающей страны, а Швейцария — как действующий чемпион.

Мужчины

Команды 
Внизу указаны страны, которые будут соревноваться в Группе A.

Группа A

* Страны, которые были переведены из группы B в предыдущем году.

Две команды, которые заняли последние 9-е и 10-е места, переведутся в следующем году в группу B.

Плей-офф 

Группа B
На данный момент состав команд не определился. Состав команд определится после того, как кончатся матчи Группы C, которые будут проводиться в турецком Эрзуруме с 5 по 10 октября 2012 года.

Группа C
Матчи будут проводиться в турецком Эрзуруме с 5 по 10 октября 2012 года.

Женщины

Команды 
Внизу указаны страны, которые будут соревноваться в Группе A.

Группа A

* Страны, которые были переведены из группы B в предыдущем году.

Две команды, которые заняли последние 9-е и 10-е места, переведутся в следующем году в группу B.

Плей-офф 

Группа B
На данный момент состав команд не определился. Состав команд определится после того, как кончатся матчи Группы C, которые будут проводится в турецком Эрзуруме с 5 по 10 октября 2012 года.

Группа C
Матчи будут проводится в турецком Эрзуруме с 5 по 10 октября 2012 года.

После матчей Групповых раундов отбираются четыре лучшие команды в группе, чтобы побороться за главный подиум и на перевод из одной группы в другой.

Команды, которые заняли первые семь мест, автоматически попадут в квалификацию Чемпионата мира. За путёвку будут бороться команда, которая займет восьмое место в Группе А, с командой, которая станет чемпионом Группы В.

Ссылки 
 
 Мужской турнир | Чемпионат Европы по кёрлингу 2012 | Результаты и статистика на сайте WCF
 Женский турнир | Чемпионат Европы по кёрлингу 2012 | Результаты и статистика на сайте WCF

2012
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 2012 году
2012 год в кёрлинге
Декабрь 2012 года
Международные спортивные соревнования в Карлстаде
кёрлинг
Чемпионаты Европы в Швеции